Celebration — альбом швейцарского музыканта, певца, продюсера DJ BoBo, приуроченый к десятилетию творческой деятельности, вышедший в 2002 году. В альбом вошли дуэты с Айрин Кара, Мелани Торнтон, Эмилией Ридберг, ATC, No Angels, а также переработанные хиты прошлых лет.

Список композиций 
 «Celebration» — 3:16
 «Somebody Dance With Me 2002» — 3:29
 «Everybody» (feat. Emilia) — 3:36
 «Tell Me Why» (feat. Gölä) — 3:55
 «Where Is Your Love» (feat. No Angels) — 4:13
 «Pray 2002» — 3:46
 «Love of My Life» (feat. Melanie Thornton) — 3:55
 «Together» (feat. ATC) — 3:40
 «There Is a Party 2002» — 4:11
 «Freedom 2002» — 3:43
 «Love Is the Price (Spanglish Version)» — 3:30
 «Respect Yourself 2002» — 3:28
 «What a Feeling» (feat. Irene Cara) — 3:34
 «It’s My Life» — 3:52
 «Lonely 4 You» (feat. Tone) — 3:36
 «Let the Dream Come True 2002» — 3:55
 «Around the World» — 3:47
 «Wonderful Day» — 4:26
 «Shadows of the Night» (feat. Vienna Symphonic Orchestra Project) — 3:28

Бонус-диск 
 «Colors of Life» (Pure Mix) — 3:15
 «Take Control» (New Version) — 3:44
 «Radio Ga Ga» — 3:47
 «Celebrate» (Latin Version) — 3:10
 «Come Take My Hand» (The New Atlantis Version) — 3:52
 «Love Is All Around» (UK Radio Version) — 3:26
 «Lies» (Video Version) — 3:45
 «Keep On Dancing» (New Version) — 3:20
 «I’ll Be There» (Single Version from Spain) — 3:44
 «Hard to Say I’m Sorry» (Video Version) — 3:38
 «Nightfly» — 4:15
 «B&B Megamix» — 15:39
 Bonus Multimedia Track

DVD 

Celebration — The 10th Anniversary Show — видеозапись шоу-концерта DJ BoBo в рамках юбилейного тура «Celebration».

Список композиций 
 Intro & Celebration	
 What a Feeling (ft. Irene Cara)
 Somebody Dance With Me (2002)	
 There Is a Party (2002)	
 Together (ft. ATC)
 Come Take My Hand	
 Respect Yourself (2002)	
 Around The World	
 Lonely 4 You (ft. Tone)
 It’s My Life & Celebrate	
 Everybody (ft. Emilia)
 Shadows of the Night	
 Here Comes Tomorrow	
 Lies	
 Let the Dream Come True (2002)	
 Tell Me Why (ft. Gölä)
 Pray (2002)	
 Where Is Your Love (ft. No Angels)
 Freedom	
 Final Celebration	
 There Is a Party (бонус)

Чарты 
CD

Примечания

Ссылки 
 
 Celebration — www.djbobo.ru
 Celebration на сайте allmusic.com
 shop.djbobo.ch
 
 
 
 

Евродэнс
Сборники 2002 года
Сборники на английском языке